Der Scottish League Cup wurde 1974/75 zum 29. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 10. August 1974 und endete mit dem Finale am 26. Oktober 1974 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger startete der FC Dundee der sich im Vorjahresfinale gegen Celtic Glasgow durchgesetzt hatte. Im diesjährigen Endspiel trafen Celtic Glasgow und Hibernian Edinburgh aufeinander. Für Celtic war es das zwölfte Endspiel im Ligapokal infolge seit 1965, und das 14. insgesamt seit 1957. Die Hibs erreichten zum insgesamt vierten Mal das Endspiel nach 1951, 1969 und 1973. Das Finale gewann Celtic mit 6:3. Es war der erste Sieg der Bhoys im Ligapokal seit 1969 und der achte insgesamt seit 1957. Gegner waren jeweils die Hibs. Die Mannschaft aus Edinburgh verlor zum dritten Mal das Endspiel. John Deans (Celtic) und Joe Harper (Hibernian) erzielten jeweils einen Hattrick. In der Saison 1974/75 gewann Celtic zudem den schottischen Pokal. Die Meisterschaft, gewannen die Glasgow Rangers vor den Hibs und den Bhoys. Celtic nahm als Pokalsieger in der folgenden Saison am Europapokal der Pokalsieger teil und schied im Viertelfinale gegen BSG Sachsenring Zwickau aus. Verlierer Hibernian nahm als Vizemeister am UEFA-Pokal teil.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 28. August 1974.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 7. und 28. August 1974.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 28. August 1974.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 28. August 1974.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 28. August 1974.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 28. August 1974.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 28. August 1974.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 28. August 1974.

Gruppe 9 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 28. August 1974.

Supplementary Round 
Ausgetragen wurde die Extrarunde am 2. und 4. September 1974.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 11. September, die Rückspiele am 25. September 1974.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 9. Oktober 1974.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1974/75 bei statto.com

1974/75
Fußballsaison 1974/75